Smoky est un roman jeunesse de Will James, publié en 1926, en langue anglaise qui a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma.
Smoky est un film de 1933, adaptation de Stuart Anthony tournée sous la direction d'Eugene Forde, avec l'acteur Victor Jory.
Smoky est un film de 1946, seconde adaptation cinématographique du roman, sous la direction de Louis King et avec les acteurs Fred MacMurray et Anne Baxter.
 est un film de 1966, troisième adaptation pour le cinéma, avec Fess Parker en vedette.
Smoky est un Yorkshire Terrier femelle et célèbre chien de guerre qui a servi dans la Seconde Guerre mondiale.